Сельское поселение село Советское — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение село Советское — в Магарамкентском районе Республики Дагестан.
 Сельское поселение село Советское — в Хасавюртовском районе Республики Дагестан.